Глебко — фамилия. Известные носители:
 Глебко, Антон Олегович (род. 1989) — российский фехтовальщик-шпажист, призёр Европейских игр.
 Глебко, Василий Александрович (1910—1972) — Герой Социалистического Труда (1966), председатель колхоза «Рассвет» Новогрудского района Гродненской области (1949—1966).
 Глебко, Сергей Александрович (род. 1992) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Слуцк».